The Only One – album di Kenny Barron del 1990
 The Only One – singolo di Bryan Adams del 1982
 The Only One – singolo dei Transvision Vamp del 1989
 The Only One – singolo dei The Cure del 2008
 The Only One – singolo dei The Wildhearts del 2009
 The Only One – singolo degli Scooter del 2011

Pagine correlate 
 Only One